Гель (речовина) — драглеподібні дисперсні системи.
 Водний гель — водовмісна вибухова речовина.
 Гель (частина назви мінералів) — частина назви мінералів, для яких характерна колоїдна структура речовини.
 Гель (міфологія) — скандинавська богиня підземного світу.
 Гель (місто) — місто в північній Польщі.
 Гель (півострів) — півострів у північній Польщі.

 Гель Іван Андрійович — український правозахисник, дисидент, політик, публіцист.